Østermark kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Østermark (Astrup Sogn) – en bebyggelse i Astrup Sogn
 Østermark (Bedsted Sogn) – en bebyggelse i Bedsted Sogn
 Østermark (Elmelunde Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Elmelunde Sogn
 Østermark (Fangel Sogn) – en bebyggelse i Fangel Sogn
 Østermark (Kværs Sogn) – en bebyggelse i Kværs Sogn
 Østermark (Odder Sogn) – en bebyggelse i Odder Sogn
 Østermark (Aabenraa Kommune) – en bebyggelse i Rise Sogn
 Østermark (Ærø Kommune) – en bebyggelse i Rise Sogn
 Østermark (Roager Sogn) – en bebyggelse i Roager Sogn
 Østermark (Skivum Sogn) – en bebyggelse i Skivum Sogn
 Østermark (Sunds Sogn) – en bebyggelse i Sunds Sogn
 Østermark (Tirslund Sogn) – en bebyggelse i Tirslund Sogn
 Østermark (Tolne Sogn) – en bebyggelse i Tolne Sogn
 Østermark (Uldum Sogn) – en bebyggelse i Uldum Sogn
 Østermark (Vejen Sogn) – en bebyggelse i Vejen Sogn
 Østermark (Viuf Sogn) – en bebyggelse i Viuf Sogn
 Østermark (Sorø Kommune) – en bebyggelse i Bromme Sogn og Munke Bjergby Sogn i Sorø Kommune

 Finland
 Östermark – en kommune i Södra Österbotten